INM poate fi:

 Institutul Național de Metrologie
 Institutul Național de Meteorologie
 Independent News & Media, trust de presă din Irlanda
 Institutul Național al Magistraturii